Чемпіонат Угорщини з футболу 1941-42 — 39-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Чепель Вайс-Манфред.

Учасники 
Окрім команд з нинішніх кордонів Угорщини, у сезоні 1941-42 року до змагань залучили команди з районів, які перебували під угорською адміністрацією під час Другої світової війни. У змаганнях взяли участь футбольні клуби зі Ораді та Клуж-Напоки у Румунії і Нового Саду у Сербії.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1941-42
Угорщина
Угорщина
1941 в угорському спорті
1942 в угорському спорті